Игорь Рябинин:
 Рябинин, Игорь Алексеевич (1925—2018) — советский и российский учёный (логико-вероятностные исчисления), контр-адмирал.
 Рябинин, Игорь Иванович (1936—2022) — советский военачальник, вице-адмирал.